Miklagarðr (suédois et danois Miklagård, allemand Michelgart, islandais Mikligarður) est le nom que donnaient les Vikings, particulièrement les membres de la Garde varègue, à partir des années 800 à Constantinople, capitale de l'empire Romain et l'actuel Istanbul en Turquie. Une traduction rapide serait « La Grande Ville ».

Signification 
En suédois ancien le terme mikla signifie « beaucoup, grand », et gård signifie « jardin, lieu, ville ».

Varègues
Histoire de l'Empire byzantin
Langue au haut Moyen Âge

da:Miklagård
en:Names of Istanbul#Old Norse